«Первый снег» — название нескольких живописных, литературных и кинематографических произведений.

Картины 
 «Первый снег» — картина Ивана Шишкина, написанная в 1875 году.
 «Первый снег» — картина Николая Дубовского, написанная в 1910 году.
 «Первый снег» — картина Станислава Жуковского, написанная в 1916 году.
 «Первый снег» — картина Аркадия Пластова, написанная в 1946 году.

Литературные произведения 
 «Первый снег» — стихотворение Валерия Брюсова.
 «Первый снег» — стихотворение Бориса Пастернака.
 «Первый снег» — стихотворение Николая Рубцова.
 «Первый снег» — стихотворение Ивана Бунина.

Фильмы 
 «Первый снег» — советский фильм 1964 года режиссёров Бориса Григорьева и Юрия Швырёва.
 «Первый снег» — советский короткометражный фильм 1974 года режиссёра Рубена Мурадяна.
 «» — французский телевизионный фильм 1999 года режиссёра Гаэля Мореля.
 «» — японско-южнокорейский фильм 2007 года режиссёра Хан Сан-хи.
 «» — итальянский фильм 2013 года режиссёра Андреа Сегры.
 «» — финский фильм 2020 года режиссёра Хами Рамезана.
 «Первый снег» — российский фильм 2021 года

Примечания